Choro na Feira é um conjunto de música instrumental brasileira que apresenta composições próprias e clássicas do choro e do samba. Criado em 2000 é formado por Marcelo Bernardes no sax tenor e clarinete, Franklin da Flauta na flauta, Ignez Perdigão no cavaquinho,  Domingos Teixeira (Bilinho) no violão e violão de 7 cordas, Matias Corrêa no contrabaixo e Clarice Magalhães no pandeiro e percussão. O grupo se apresenta, geralmente, todo sábado sem chuva na Praça General Glicério no Bairro de Laranjeira, Rio de Janeiro. O encontro musical dos sábados já uma tradição e começa por volta das 11.30 da manhã.

Discografia 
 2000: Na cadência do samba
 2003: Choro na Feira
 2005: Maxixes, pitombas e afins
 2011: Pedra riscada

Ver também 
 Choro
 Samba

Ligações externas 
 

Bandas do Brasil
Bandas formadas em 2000
Bandas de choro